Мальгін () — російське прізвище. Жіноча форма — Мальгіна. Відомі носії:
 Мальгін Андрій Вікторович (1958) — радянський і російський журналіст, літературознавець, літературний критик, видавець, підприємець.
 Денис Мальгін (1997) — російський хокеїст.
 Ірина Мальгіна (1973) — російська біатлоністка.

Російські прізвища